Гре́зли () — английская фамилия. Известные носители:

 Грезли, Гарольд (1892—1967) — британский художник, пейзажист и портретист.
 Грезли, Герберт Найджел (1876—1941) — британский конструктор паровозов.
 Грезли, Джеймс Стивен (1829—1908) — британский пейзажист.
 Грезли, Фрэнк (1855—1936) — британский пейзажист.